Тсерго́нды (), ранее также Церко́вка, Пере́днее Церко́вно, Тсерго́нде (), Тсерко́нде(), Тсерко́на (), Черќонде () и Черко́нда () — деревня в волости Сетомаа уезда Вырумаа, Эстония. Относится к нулку Коолина.

До административной реформы местных самоуправлений Эстонии 2017 года входила в состав волости Меремяэ.

География 
Расположена в 26 километрах к востоку от уездного центра — города Выру — и в 22 километрах к юго-западу от волостного центра — посёлка Вярска. Высота над уровнем моря — 118 метров.

Население 
По данным переписи населения 2011 года, в деревне проживали 6 человек, все — эстонцы (сету в перечне национальностей выделены не были).

Численность населения деревни Тсергонды:

* По данным Регистра народонаселения по состоянию на 2 сентября 2020 года

История 
В письменных источниках 1561 года (?) населённый пункт называется Переднее Церковно, ~1790 года — Церковная, 1859 года — Tshergona, ~1866 года — Церковка, 1882 года — Переднее Церковно (деревня, выселок), 1904 года — Tserkona, Пере́днее Церко́вно, 1922 года — Tserkonde, 1937 года — Tsergonde, 1938 года — Tšerkonda.

В XIX веке деревня входила в состав общины Уланово и относилась к Тайловскому приходу.

На военно-топографических картах Российской империи (1846–1867 годы), в состав которой входила Лифляндская губерния, деревня обозначена как Церковка.

В 1977–1997 годах Цергонды была частью деревни Уусвада ().

Происхождение топонима 
Русский топоним Переднее Церковно в народе означает «первая деревня в церковном приходе». Церковно означает «в принадлежности к церкви, относительно церкви», в переносном смысле также «величаво, красиво, прекрасно». Топоним Церковно встречается в основном в Белоруссии, в России есть также несколько деревень Церковное.

Примечания 

Населённые пункты Эстонии
Сетомаа (волость)
Сету